Abbas Hilmi I, virrei d'Egipte 1849-1854
 Abbas Hilmi II, kediv d'Egipte 1892-1914